Владимир Александрович Ардашев (6 июня 1870, Пермь — 25 декабря 1911, Екатеринбург) — российский юрист. Наиболее известен как двоюродный брат В. И. Ленина.

Биография 
Родился 6 июня (18 июня) 1870 года в Перми в семье чиновника. Было пять родных братьев, из которых наиболее значимым был Александр, мировой судья, городской судья Ирбита. Род Ардашевых имеет дворянские корни с XVII века — от Ардаша выходца из Казани, поместья в Нижегородской губернии (Веселовский 1974, с. 15).

Мать Владимира Ардашева являлась родной сестрой матери В. И. Ленина. Еще во время беременности сестры договорились, что назовут своих детей Владимирами, если родятся мальчики.

В детстве и в юности Ардашев и Ульянов поддерживали довольно тесные отношения. Оба любили проводить вместе летние каникулы. Позже семья Ардашевых посещала Ульяновых, когда те жили в эмиграции. Потом же их жизненные пути разошлись.

Двоюродные братья учились в Казанском университете, были исключены с 1-го курса: Ульянов за участие в студенческих волнениях, Ардашев — ушел в знак протеста. Позже братья завершили юридическое образование.

В. А. Ардашев работал следователем в Верхотурье, Камышлове и Екатеринбурге, затем товарищем прокурора Екатеринбургского окружного суда. В Екатеринбурге у него со старшим братом Александром была нотариальная контора. Там он появлялся редко, так как жил в другом городе — Верхотурье.

Умер в декабре 1911 года от воспаления легких.

Семья 
Был женат, две дочери — Ольга и Лидия.

Примечания

Ссылки 
http://amnesia.pavelbers.com/Skazki%20Urala%202.htm

Юристы Российской империи
Персоналии:Екатеринбург